WMF — абревіатура, якою позначають:

 Windows Metafile
 Wikimedia Foundation